Ciucani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciucani (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Ciucani (Harghita), Dorf im Kreis Harghita